Secessio (af lat. secedere, 'trække sig tilbage') indgår i mange afledninger og sammensætninger:

 Secessio − udvandring, udtræden, ofte brugt om plebejernes "strejke", secessio plebis.
 Secession − udtræden af en sammenslutning; i kunsten en gruppe kunstneres udtræden af et kunstnersamfund.
 Secessionister − de oprørske indbyggere i USAs 11 slavestater udtalte deres udtrædelse, "secession", af Unionen.
 Wiener Secession − en forening for billedkunstnere i Wien i tiden Fin de siècle med første udstilling i 1898.
 Photo-Secession − bevægelse i New York i begyndelsen af 1900-tallet der ville fremme fotografi som kunst